Светлана Юрьевна Солнцева (род. 4 апреля 1966, село Шойбулак, Медведевский район, Марийская АССР) — российский педагог, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдуму по образованию и науке.

Биография 
В 1988 году получила высшее педагогическое образование по специальности «учитель математики и физики» окончив Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской. С 1988 по 2015 год работала в Цибикнурской средней школы Медведевского района Марийской АССР учителем математики, с 2006 по 2007 год работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», с 2007 по 2015 год работала МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» в должности директора.

В 2005 году избрана депутатом муниципального образования «Шойбулакское сельское поселение» I созыва, исполняла полномочия до 2009 года. В 2009 году была повторно избрана депутатом муниципального образования «Шойбулакское сельское поселение» II созыва, до 2014 года была Председателем собрания депутатов.

В сентябре 2014 года была избрана депутатом Государственного собрания Республики Марий Эл VI созыва, досрочно сложила депутатские полномочия в 2015 году.

С января по сентябрь 2015 года представляла республику Марий Эл в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, была членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл.

С сентября 2015 года по сентябрь 2016 года работала В правительстве Республики Марий Эл в должности первого заместителя председателя правительства.

В сентябре 2016 года баллотировалась по спискам «Единой России» в Госдуму, в результате распределения мандатов была избрана депутатом Государственной думы РФ VII созыва.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созывов, выступила соавтором 7 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды 
 Почётный работник общего образования Российской Федерации.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография

Депутаты Государственного собрания Республики Марий Эл
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Женщины-политики России